In 1993 werd de dertiende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Freetown, Sierra Leone. Op dit toernooi won het elftal van Sierra Leone door in de finale Senegal te verslaan met 2–0. In de troostfinale won Gambia van Mali en werd daardoor derde van dit toernooi.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1993
Voetbal in Sierra Leone
Sportevenement in Sierra Leone